The Graveyard (в пер. с  — «Кладбище») — компьютерная игра, разработанная бельгийской студией Tale of Tales. Релиз игры состоялся 21 марта 2008 года.

Описание 

По сути дела это даже не игра, а интерактивный рассказ. Вы играете старушкой, идущей по кладбищу. Вы проходите вдоль могил и садитесь на скамейку, чтобы отдохнуть. И в этот момент становятся различимы звуки некой мелодии. Мелодия развивается, становится всё более громкой и тут вступает голос мужчины. Песня рассказывает нам об этой самой старушке, у которой не осталось ни одного близкого человека в живых и которая ждёт смерти, как спасения. Когда песня стихает, старушка встаёт со скамейки и уходит.

Итак, игра ставит перед нами проблему одиночества пожилых людей. Когда ты остался один в этом мире, когда все твои родные и близкие лежат вот здесь, на этом кладбище, ты сам невольно задумываешься о смерти как о спасении.

Интересные факты 

 Полная версия игры отличается от демонстрационной только лишь тем, что старушка в любой момент может умереть.
 Игра была номинирована на Премию Нуво (Инновация) на ежегодном Фестивале независимых игр IGF в 2009 году.

Примечания 

Артхаусные игры
Компьютерные игры 2008 года
Игры для Windows
Игры для macOS